Flushing Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Flushing Township (Michigan)
 Flushing Township (Ohio)